Galata kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Galata (distrikt), Lovetj, Obsjtina Teteven,

Cypern 

 Galáta (ort), Eparchía Lefkosías, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Cypernförgreningar